Џин Харлоу (3. март 1911 — 7. јун 1937) рођена као „Харлен Карпентер“ била је филмска глумица.

Рођена је у Канзас Ситију. Џинина мајка је оставила њеног оца и преселила се у Холивуд са надама да ће постати глумица. Убрзо после тога преселила се у Чикаго.

Џин је желела једино да буде жена и мајка, али по мајчиној жељи је почела да се бави филмом. На почетку она је глумила у немим филмовима.

Већ 1933. године постала је суперзвезда.

Филмографија 

|-
| 1928. || || -{Honor Bound}- || ||
|-
| 1928. || || -{Moran of the Marines}- || ||
|-
| 1928. || || -{Chasing Husbands}- || ||
|-
| 1929. || Слобода || -{Liberty}- || ||
|-
| 1929. || || -{Fugitives}- || ||
|-
| 1929. || || -{Why Be Good}- || ||
|-
| 1929. || || -{Close Harmony}- || ||
|-
| 1929. || || -{The Saturday Night Kid}- || ||
|-
| 1929. || || -{The Love Parade}- || ||
|-
| 1929. || || -{This Thing Called Love}- || ||
|-
| 1929. || || -{New York Nights}- || ||
|-
| 1930. || || -{Hell's Angels}- || ||
|-
| 1931. || Светла велеграда || -{City Lights}- || статисткиња у ноћном клубу || избрисана сцена
|-
| 1931. || || -{The Secret Six}- || ||
|-
| 1931. || || -{The Public Enemy}- || ||
|-
| 1931. ||  || -{Iron Man}- || ||
|-
| 1931. || || -{Goldie}- || ||
|-
| 1931. || || -{Platinum Blonde}- || ||
|-
| 1932. || || -{Three Wise Girls}- || ||
|-
| 1932. || || -{The Beast of the City}- || ||
|-
| 1932. || || -{Red Dust}- || ||
|-
| 1933. || || -{Hold Your Man}- || ||
|-
| 1933. || Вечера у осам || -{Dinner at Eight}- || ||
|-
| 1933. || || -{Bombshell}- || ||
|-
| 1934. || || -{The Girl from Missouri}- || ||
|-
| 1935. || || -{Reckless}- || ||
|-
| 1935. || Кинеска мора || -{China Seas}- || ||
|-
| 1936. || || -{Riffraff}- || ||
|-
| 1936. || || -{Wife vs. Secretary}- || ||
|-
| 1936. || || -{Suzy}- || ||
|-
| 1936. || || -{Libeled Lady}- || ||
|-
| 1937. || || -{Personal Property}- || ||
|-
| 1937. || Саратога || -{Saratoga}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1911.
Умрли 1937.
Секс-симболи
Америчке глумице